Anton Lehár (Antal Lehár) – ufficiale austriaco
 Franz Lehár (Ferenc Lehár) – compositore austriaco 

 85317 Lehár – asteroide della fascia principale